

Patronyme
 Jean-Charles Harispe (1817-1896), homme politique français.
 Jean Isidore Harispe (1768-1855), militaire français, pair et maréchal de France.
 Pierre Harispe (1854-1929), écrivain français.
 Marcel Dutey-Harispe, (1912-1998) un militaire et résistant français.

Toponymie
La rue du Maréchal-Harispe est une voie du  arrondissement de Paris, en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme